Osoby o tym nazwisku:
 Etienne Mermer – vanuacki piłkarz i trener piłkarski
 Grzegorz Mermer – polski hokeista
 Maciej Mermer – polski hokeista